Crash Bandicoot — серия игр в жанре платформер, созданная Энди Гэвином и Джейсоном Рубином и разработанная Naughty Dog по заказу Universal Interactive Studios для PlayStation в 1996 году. В настоящее время все права на серию принадлежат Activision, а разработчиками выступают Vicarious Visions и Beenox.

Протагонисты

Crash Bandicoot
Crash Bandicoot — главный безумный сумчатый грызун в серии. Первоначально он был простым животным бандикутом, после захвата Доктором Нео Кортексом грызун стал предметом его маниакальных экспериментов. С помощью машины, именовавшейся «Evolvo-Ray», этот злой гений хотел генетически модифицировать Крэша, превратив его в умное антропоморфное существо с целью в дальнейшем сделать из него генерала своей суперармии мутировавших животных. Однако всё пошло не по плану: неисправное и неготовое к использованию устройство контроля сознания «Cortex Vortex» превратило подопытный образец в бестолковое животное. Бандикут совершил побег, избежав дополнительных опытов Кортекса на себе. С тех пор Крэш постоянно оппонирует Кортексу, срывая его планы по мировому господству.

Coco Bandicoot
Coco Bandicoot — младшая сестра Крэша Бандикута. Она очень умна, хорошо разбирается в компьютерных технологиях. Является мозговым центром в команде, имея обширные познания в инженерии, может соорудить практически всё, что захочет Крэш. Коко всегда пытается максимально помочь своему старшему брату, привлекая к этому свои интеллектуальные способности. Талантлива также в боевых искусствах — страсти, которую она черпает посредством просмотра фильмов о кунг-фу. Первое появление было в Crash Bandicoot 2.

Crunch Bandicoot
Crunch Bandicoot — суперсильный бандикут. Он был генетически модифицирован Доктором Нео Кортексом с намерением уничтожить Крэша Бандикута. На стадии создания он должен был стать тем, кем не смог быть Крэш — лояльным воином-бандикутом и главой армии мутантов Кортекса. Используя силу Элементалей, Кранч должен был уничтожить Крэша, но благодаря совместным усилиям последнего с Коко и Акy Aку, он освободился из-под контроля Нео Кортекса, после чего планы доктора были в очередной раз сорваны.

Чтобы держать в форме своё мощное телосложение, Кранч занимается физическими нагрузками всегда, когда у него появляется такая возможность. Наряду с Тигром Тайни и Коалой Конго является одним из самых сильных и удачных творений Кортекса. Первое появление было в Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex. Появляется также в Crash Twinsanity. Играбельный персонаж в Crash Team Racing, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Crash Nitro Kart, Crash Tag Team Racing и Crash Bandicoot Nitro Kart 2.

Aku Aku
Aku Aku — древний доброжелательный колдун. Не является «живым» существом во плоти: его дух общается и действует с помощью специальной маски. Он помогает и инструктирует Крэша всякий раз, когда нужно спасти мир. Благодаря своей мистической силе и мудрости, Aku Aku является ценным союзником. Он добрый, заботливый и услужливый, и его вековой опыт явил ему чуткое чувство интуиции. Акy Aку является неким наставником, для Крэша с Коко, позже — ещё и для Кранча. У него есть злой брат-близнец по имени Yka Yка, который обычно противостоит ему и пытается захватить мир с помощью доктора Нео Кортекса.

Антагонисты

Uka Uka
Uka Uka — злой брат-близнец Aku Aku, полная его противоположность. Ему присущи особая жестокость и злость. Его собственный брат запер его в тюрьме храма несколько веков назад, чтобы он больше не мог угрожать миру. После того, как доктор Нео Кортекс обнаружил его, Uka Uka поручил ему выполнять свои приказы. Поражение доктора от Крэша во второй части игры привело к тому, что его «Cortex Vortex» резко упал из космоса на тот самый храм и взрывом уничтожил тюрьму, где был заточён Uka Uka. После чего дух был спасён ещё раз.

Uka Uka обладает теми же способностями, что и Aku Aku, но злой дух, в отличие от своего брата, способен создать себе временное тело, когда возникнет такая необходимость, используя всё, что попадается ему на глаза. Хотя он ненавидит своего брата, но если так получится, что без Aku Aku не обойтись, то объединиться с ним не составит труда, но и не надо исключать то, что он сможет воспользоваться этим исключительно в своих собственных эгоистичных целях.

Doctor Neo Cortex
Dr. Neo Cortex — научный гений, упрямый и склонен к мировому господству, является одновременно создателем Крэша Бандикута и его заклятым врагом. Как правило, Кортекс берёт и похищает разных животных, превращая их в своих приспешников с помощью технологии мутации. Первоначально Крэш должен был стать генералом его армии суперживотных, но эксперимент провалился из-за ошибки, не позволившей взять контроль над интеллектом Крэша. С того момента у Доктора все планы заканчиваются провалом.

Nina Cortex
Nina Cortex — бионический гот и племянница доктора Нео Кортекса. В отличие от своего дяди она, как правило, милая и любит милых животных. Эти «тревожные» черты характера настолько взволновали Кортекса, что он заменил её руки улучшенными бионическими аналогами, которые мешают ей обнимать маленьких животных, не раздавливая их. Руки также дают ей суперсилу и ловкость. В надежде, что она станет такой же злой, как и он, Кортекс отправил её учиться в «Академию зла» мадам Эмберли. Появляется и является управляемым персонажем в Crash Twinsanity, Crash Tag Team Racing,  Crash Bandicoot Nitro Kart 2 и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Doctor N. Gin
Doctor N. Gin — правая рука доктора Нео Кортекса. Бывший всемирно известный физик в оборонной промышленности, Н. Джин ушёл работать на Кортекса, после того, как один из его ракетных проектов провалился и ракета прилетела ему в голову. Ракета была реконструирована как система жизнеобеспечения, и в результате Н. Джин стал отчасти машиной. Доктор Н.Джин, постоянно строит гигантские механизмы, которые он обычно использует против своих врагов. Появляется в Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy), Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, и в Crash Twinsanity. Управляемый персонаж в Crash Team Racing, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Crash Tag Team Racing, Crash Nitro Kart, и в Crash Bash.

Doctor Nitrus Brio
Doctor Nitrus Brio — учёный, наиболее известен своими достижениями в области мутагенетики, а также бывший партнёр доктора Нео Кортекса. Доктору Брио не хватает амбиций, чтобы попробовать что-то грандиозное, кроме того, Кортекс часто воровал его идеи и выдавал их за свои. Из-за этого отношения между ними становились всё мрачнее, пока Брио в конечном итоге не обернулся против него. Таким образом, в разное время он объединялся и боролся как с Крэшем, так и с Кортексом, для достижения своих же целей. Появляется в Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Doctor Nefarious Tropy
Doctor Nefarious Tropy — киборг и старый союзник Uka Uka и Кортекса. Он мастер времени и технологий квантовой деформации. Он носит с собой устройство, которое позволяет ему путешествовать во времени. Обычно он носит с собой гигантский камертон, который он использует для стрельбы энергетическими лучами и снарядами. Он же — третий босс игры Crash Bandicoot 3: Warped (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy), Crash Bash и Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex. В Crash Team Racing является скрытым персонажем, в том же виде присутствует в Crash Nitro Kart (в команде Кортекса). В Crash Team Racing Nitro-Fueled — также управляемый игровой персонаж.

N.Trance 
N. Trance — гипнотизёр из «пятого измерения» и друг доктора Нефариуса Тропи. Он оснащён роботизированным телом, которое позволяет ему передвигаться и летать. Он также может генерировать энергетические лучи и гипнотизировать своих врагов. Игровой персонаж в Crash Nitro Kart и один из главных злодеев в Crash Bandicoot 2: N-Tranced для GBA, где является финальным боссом. В Crash Team Racing Nitro-Fueled Н.Транс — игровой персонаж.

Nitrous Oxide 
Nitrous Oxide — зелёный инопланетянин с планеты «Гасмоксия», самопровозглашённый самый быстрый гонщик в галактике, имеющий собственную космическую станцию и одержимый поисками достойного соперника для гонок. Главный босс в Crash Team Racing, Crash Team Racing Nitro-Fueled и Crash Bash. Появлялся и в Crash Nitro Kart как второстепенный управляемый персонаж.

Tiny Tiger
Tiny Tiger — один из самых сильных миньонов доктора Кортекса, но также и не выделяется интеллектом. Разговаривает на ломаном английском (обычно ссылаясь на себя в третьем лице) и чаще всего совершенно некомпетентен. Несмотря на то, что у него довольно маленькие ноги для его роста, у Тайни мощные прыжки. По поведению он дикий и очень грубый, и его крепкое туловище позволяет ему с лёгкостью раздавить или согнуть всё, что попадается ему на пути. Большую часть своего времени проводит рядом с доктором, пытаясь ему всячески угодить. Босс в Crash Bandicoot 3: Warped и Crash Bandicoot 2 (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy), а также управляемый персонаж в Crash Team Racing, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Crash Bash и в Crash Nitro Kart.

Dingodile
Dingodile — полудинго-полукрокодиловый мутант. Обычно он работает на Кортекса, но иногда и на себя самого. Из всех экспериментов Нео дингодил — самый смышлёный и опасный противник для Крэша. Этот пироман всегда носит с собой свой огнемёт и газовый баллончик. Все возникающие проблемы он старается решить с помощью огня. Дингодил говорит с отчётливым австралийским акцентом. Его хобби заключаются в чтении Шекспира и игре в крокет, кроме того, он — очень хороший повар. При этом положительные черты характера героя часто скрыты за его разрушительными привычками и характером. Появляется в Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, и в Crash Twinsanity. Управляемый персонаж в Crash Team Racing, Crash Team Racing Nitro-Fueled, Crash Nitro Kart, и в Crash Bash.

Ripper Roo 
Ripper Roo — самый первый эксперимент среди всех мутаций Кортекса, вследствие чего — ещё и наименее успешный. Сумасшедший и безумный кенгуру в смирительной рубашке, с непредсказуемыми поведением и поступками. Его острые как бритва ногти на ногах в сочетании со способностью безумно прыгать делают его опасным противником для любого оппонента. После интенсивной терапии он увлёкся книгами и наукой, обнаружив в себе скрытого гения. Но надолго его это не затянуло, после чего он быстро вернулся к своей преобладающей сумасшедшей натуре.  В Crash Team Racing и Crash Team Racing Nitro-Fueled является боссом и скрытым персонажем, также является боссом в Crash Bandicoot и Crash Bandicoot 2. В игре Crash Bash в двенадцатом уровне расставляет мины против игроков

Pinstripe Potoroo 
Pinstripe Potoroo — хитрый потору-гангстер, первоначально находившийся в подчинении доктору Нео Кортексу. После того, как он насмотрелся слишком много гангстерских фильмов, находясь в «Cortex Vortex», он стал походить на модного лидера итальянской мафии из кинофильмов на соответствующую тему, приобретя при этом ещё и акцент итальянца. Его единственным оружием является любимый автомат, который имеет свойство постоянно ломаться. Является боссом Crash Bandicoot. В Crash Team Racing и в Crash Team Racing Nitro-Fueled он также играет роль босса, но ещё и управляемым скрытым персонажем.

Papu Papu 
Papu Papu — вождь австралийского племени. Большую часть своего времени он проводит во сне, не забывая поглощать пищу. Первое появление было в самой первой части Crash Bandicoot, где был первым боссом в игре. В Crash Team Racing и Crash Team Racing Nitro-Fueled является боссом и закрытым персонажем, в Crash Bash является первым боссом.

Персонажи второго плана 
Tawna — как и Крэша, её похитили из джунглей, после чего она была модифицирована доктором Нео Кортексом, чтобы сделать её одним из его миньонов. Крэшу Тавна запала в душу после того, как он впервые увидел её в лаборатории Кортекса, поэтому он решил спасти её из лап злого учёного. В японской манге по игре, спасение Тавны заканчивается тем, что она бросает Крэша и уходит к Пинстрайпу. На данный момент присутствовала только в Crash Bandicoot, Crash Boom Bang!, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Evil Crash — двойник Крэша, обитающий в «Десятом Измерении». В отличие от Крэша, Злой Бандикут имеет более тёмный цвет с красным оттенком шерсти, более острые когти, носит порванные кроссовки и отличается своей сутулостью и более мускулистой фигурой. Он живёт вместе со Злой Коко в маленьком доме на острове «Twinsanity». Присутствовал только в Crash Twinsanity.

Fake Crash — таинственный бандикут, являющийся копией Крэша, но с некоторыми существенными отличиями в виде больших бровей, торчащих в разные стороны зубов и злого выражения лица. Впервые появился в Crash Bandicoot 3: Warped как «виртуальное» пасхальное яйцо при прохождении игры на 100 %, где его можно заметить танцующим в трёх уровнях (в 1, 5 и 8). В гоночном спин-оффе Crash Team Racing, как и в Crash Team Racing Nitro-Fueled, открывается после получения фиолетового камня в прохождении сюжета. В дальнейшем ему нашли применение в Crash Bandicoot 2: N-Tranced для GBA, где он играл значимую роль в сюжете. Также — управляемый в Crash Nitro Kart персонаж, где имеет зелёные штаны (ранее были синие). Открывается после 50 ускорений подряд на любой трассе за команду Кортекса.

Pura — домашний тигр Коко. Несмотря на то, что Пура бегает очень быстро, тигрёнок довольно вынослив. Пура мурлычет, мяукает и любит, когда его владелец ласкает его, как домашнюю кошку. Он также прекрасно ладит с медвежонком Поларом и с маленьким Тиранозавром. Управляемый персонаж в Crash Team Racing, Crash Nitro Kart и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Polar — маленький полярный медведь, который считается домашним животным Крэша. Он лает по-собачьи и охраняет дом Бандикутов, когда их нет. Он был первым из питомцев Крэша и Коко. Использовался главным героем как средство передвижения во второй части и является управляемым персонажем в Crash Team Racing и в Crash Team Racing Nitro-Fueled. Скрытый управляемый персонаж в Crash Nitro Kart.

Baby Tyrannosaur (Baby-T) — во время путешествий во времени в Crash Bandicoot 3 Крэш нашёл большое доисторическое яйцо, лежащее в гнезде, и с помощью своей грубой силы решил его разбить. Динозавр, который вылупился из яйца, подружился с Крэшем, после чего был использован им как средство передвижения. Позже он привёз его домой как нового питомца, и с этого момента он стал жить вместе с другими домашними животными бандикутов (полярным медвежонком и тигрёнком). Управляемый гонщик в Crash Team Racing Nitro-Fueled, был добавлен спустя месяц после релиза с тематическим гран-при.

Penta Penguin — маленький чёрный пингвин, который носит фиолетовый шарф на шее. Друг Крэша. Он очень вспыльчив и обычно пытается брать с людей деньги за всё, что угодно. Является скрытым персонажем в Crash Team Racing и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Pasadena O’Possum — опытный гонщик и друг Эбенезера фон Клатча. Разговаривает с техасским акцентом. Несмотря на свою профессию и внешность, она — простая деревенская девушка. Пасадена вдобавок умело использует свой длинный хвост в качестве третьей руки. Появлялась в Crash Tag Team Racing и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Ebenezer Von Clutch — неадекватный гений-киборг с ярко выраженным немецким акцентом, владелец гоночного парка «Motor World». Он печально известен ужасными (и, часто, опасными) условиями работы в своём парке для его сотрудников. Фон Клатч любит автомобили, восхищается Крэшем и Доктором Нео Кортексом, утверждая, что у него даже есть все их игры. Так как Эбенезер — киборг, без драгоценного «Black Heart Power Gem» функционировать он долго не может. Появлялся в Crash Tag Team Racing и Crash Team Racing Nitro-Fueled

Yaya Panda — антропоморфная панда, живущая в бамбуковом лесу. Когда Nitrius Oxide, объединившись с Нео Кортексом и Ripper Roo, снова собрался поработить весь мир, она была вынуждена попросить о помощи и присоединиться к лагерю Крэша и Коко, чтобы предотвратить уничтожение её дома. Присутствовала только в Crash Bandicoot Nitro Kart 3D и Crash Bandicoot Nitro Kart 2. В конце 2019 года, была добавлена в Crash Team Racing Nitro-Fueled, как играбельный персонаж, с выходом «Гран-при».

Willie Wumpa Cheeks — странный, мутировавший антропоморфный фрукт Вумпа, по совместительству — талисман парка «Motor World» Эбенезера Фон Клатча. Разговаривает он загадками и рифмами, считается очень причудливым. Появлялся только в Crash Tag Team Racing.

Chick 'n Stew — своеобразный дует куриных репортёров, которые освещают гоночные мероприятия в парке «Motor World». Чик Джизард Липс берёт разговорчивостью в репортажах, а Stew отвечает за комическое и юмористическое. Ему присуща манера менять свои шляпы практически каждый раз, когда камера переключается на него. Появлялись в Crash Tag Team Racing и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Farmer Ernest — простой фермер, живущий в маленьком сарае на острове «N’Sanity», друг Крэша. По сюжету, он обычно выращивает сельскохозяйственных животных. На своей ферме владеет и собственным садом Вумпа-фруктов, подвергающийся постоянным атакам больших червей. Присутствовал только в Crash Twinsanity.

The Nitro Squad — состоящий из Эми, Изабеллы, Лиз и Мегуми, представляет собой квартет женских бандикутов, появившихся в Crash Team Racing и в его ремейке, Crash Team Racing Nitro-Fueled.  Они разработаны по типу Тавны, и названы в честь женщин, которые работали в Sony во время разработки оригинальной Crash Team Racing.  В оригинале они выступали в роли трофейных девушек, которые присуждали призы победителю после гонки.

Megamix (первоначально Mega-Mix) — гибридный монстр, который впервые появился в Crash Bandicoot: The Huge Adventure, выступая в роли секретного финального босса. Создание этого существа, было результатом сбоя в работе Планетарного Минимизатора и слияния в одно тело Кортекса (голова), Н. Джина (правая сторона головы), Тигра Тайни (туловище и руки) и Дингодила (ноги и хвост).  Megamix был добавлен как играбельный гонщик в Crash Team Racing Nitro-Fueled, в последнее январское «Гран-при».

Rilla Roo — малоизвестный персонаж, который использует свой большой хвост для атак. С его слов — не любит, когда его фотографируют. Является управляемым персонажем в Crash Bash и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Koala Kong — коала-шахтёр, который стал одним из первых относительно успешных объектов в мутационной практике доктора Нео Кортекса. Нехватку интеллекта он восполняет в огромных количествах физической силы. Является боссом в Crash Bandicoot и управляемым персонажем в Crash Bash и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Komodo Brothers — братья-ящеры Joe и Moe (Джо и Мо). Боссы в Crash Bandicoot 2, Crash Bash. Joe является боссом и открываемым управляемым персонажем в Crash Team Racing и в Crash Team Racing Nitro-Fueled. Moe управляемый персонаж в Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Zem & Zam — друзья Нитроса Оксида, которые гоняют вместе с ним. Зам — инопланетная собака, а Зем — пухлый инопланетянин с ненасытным аппетитом и отрыжкой. Оба являются игровыми персонажами в Crash Nitro Kart и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Emperor Velo XXVII — инопланетянин, претендующий на звание правителя галактики. Он безжалостен, нетерпелив и любит гонки. У Вело есть скипетр с таинственными способностями, и он похищает существ с разных планет, чтобы вынудить их участвовать в гонках для удовлетворения потребностей в развлечениях у него и у его народа. Финальный босс Crash Nitro Kart и скрытый управляемый персонаж. Также — управляемый гонщик в Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Geary — робот с планеты «Текни» и один из чемпионов Императора Вело. Страдает раздвоением личности, в одном роботе уживаются два альтер эго одновременно: уборщик и гонщик. Четвёртый босс и управляемый персонаж в Crash Nitro Kart и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Nash — инопланетное существо, один из межгалактических чемпионов Императора Вело, имеет внешние сходства с маленькой акулой. Умеет разговаривать, а для дыхания вне воды использует подобие баллонов с водой. Второй босс и управляемый персонаж в Crash Nitro Kart и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Norm — инопланетное существо, один из межгалактических чемпионов Императора Вело. Этот мим может раствориться в синей луже и разделиться на два гуманоида, становясь двумя различными Нормами: он сам (Маленький Норм) и Большой Норм. Оба умеют разговаривать, один — мирный книжный червь, второй — заядлый гонщик. Является третьим босом и управляемым персонажем в Crash Nitro Kart и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Krunk — инопланетный гуманоид, один из чемпионов Императора Вело. Он — шаман с планеты «Терра», которая, по сути, является копией Земли. Умеет разговаривать. Выступает первым боссом и управляемым персонажем в Crash Nitro Kart и Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Elementals — четыре элементальные маски, появляются только в Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, являются сторонниками Кортекса. Земляной Рокко (Rokko), водный Ваувау (Wawa), огненный Пайро (Pyro) и воздушный Лоло (Lolo). Доктор Нео Кортекс и Uka Uka освободили Элементалей, чтобы использовать их как источник энергии для Кранча, когда он ещё был под контролем Кортекса и должен был уничтожить Крэша.

Evil Brothers Victor и Moritz — злобные мутанты-попугаи, могущественные существа, пришедшие из «десятого измерения». У них достаточно способностей, которые могут вызвать страх, как то: телекинез, способность оживлять неодушевлённые предметы и телепортироваться между измерениями. Они держат злобу на Нео Кортекса, который, как они утверждают, разрушил их жизни. Как впоследствии оказалось, они были его попугайчиками, а когда он был ещё ребёнком, во время эксперимента, сам этого не подразумевая, телепортировал их в неизвестное место. Являются главными злодеями в Crash Twinsanity.

Madame Amberly — руководитель «Академии зла». В своё время она была учителем доктора Нео Кортекса, когда тот ещё был ребёнком, которого она часто называла плаксой. Её неприязнь к нему сохранялась даже в его взрослые годы. Появлялась только в Crash Twinsanity.

Rusty Walrus — был шеф-поваром на корабле Н. Джина, пока тот не затонул. Этот большой морж преследовал Крэша, когда тот попал на судно. Появляется только в Crash Twinsanity.

Viscount — тасманийский дьявол, является одним из самых богатых существ в мире. По сюжету игры, амбициозный богач был готов потратить существенную сумму в виде вознаграждения. Его желание заключалось в получении одного огромного изумруда, с чего и началось всё действие в игре. присутствует только в Crash Boom Bang!, является антагонистом.

Spyro The Dragon — протагонист-дракончик из серии игр о нём. По сюжету Бандикут воспринимает Спайро как злодея (как и сам дракон), но после перепалки, узнав, что их специально натравили друг против друга, начинают действовать в команде против общих антагонистов: Рипто и Кортекса. Также Дракончик стал игровым персонажем в Crash Team Racing Nitro-Fueled, когда появился в игре с выходом тематического «Гран-при».

King  Chicken — недавно появившийся  персонаж во вселенной. Король Петух был добавлен в Crash Team Racing Nitro-Fueled с выходом ноябрьского «гран-при». По умолчанию, Король является закрытым персонажем и для его разблокировки, нужно собрать пять яиц в режиме истории.

Hasty — это антропоморфный лось-авиатор, который появляется в Crash Team Racing Nitro-Fueled. Хасти был добавлен в игру с началом зимнего «Гран-при». Этот персонаж был основан на концепте Trippo, бегемоте-авиаторе, который был вырезан на стадии концепта в Crash Team Racing.

Удалённые Персонажи 
Evil Coco — удалённый персонаж из Crash Twinsanity. Версия Коко в десятом измерении — полная её противоположность. Она глуха, кокетлива, наделена дрянным, скверным характером, описана в сценарии следующим образом: «Кем была бы сестра Крэша, если бы она сделала все неправильные выборы в жизни». Если бы её не вырезали, Злая Коко появилась бы после того, как Кортекс находит и обнимает Нину в Десятом Измерении. Упоминание о ней остались только в концепт-арте и в комиксе «Преследования Бандикута».

 Fasty (или же  Trippo) — антропоморфный гиппопотам, должен был быть шестым боссом в Crash Team Racing (при том, что в игре было только пять зон и, следовательно, всего пять боссов), но по непонятным причинам был вырезан на стадии концептов. Информации о нём практически нет, но при изучении файлов версии игры для японского региона стало известно, что он мужского пола, карт у него был золотого цвета, а защищал его Uka Uka. Мог быть разблокированным персонажем, должен был открыться при прохождении кубка фиолетового кристалла.

Участие персонажей в игровой вселенной 
В данную таблицу занесены имевшие роль в нескольких играх о Крэше персонажи.

В данную таблицу занесены персонажи, которые были управляемы игроком, но присутствовали не более, чем в паре игр вселенной, а также и персонажи-камео из других игровых вселенных.

Персонажи без имени 
 Маска императора Velo и других инопланетян — Crash Nitro Kart и Crash Team Racing Nitro-Fueled.
 Вепрь — возил на себе Крэша в первой части серии и в переиздании, но в отличие от Baby T, Pura и Polar, не был назван конкретным именем.
 Lab assistant — роботы-лаборанты, производимые Кортексом совместно с Н. Джином. Их основной задачей является перенесение во времени, слияние с окружающей средой, чтобы помешать главному герою найти фиолетовые камни силы.

Животные в компьютерных играх
Crash Bandicoot
Activision Blizzard